Метрополь (от  — метрополия — территория или государство, владеющее колониями) может означать:

 Метрополь — альманах известных литераторов, не допускавшихся к официальной печати, изданный в 1979 году.
 Метрополь — российская инвестиционно-финансовая компания, основанная в 1995 году.
 Метрополь — ночной клуб в Нью-Йорке.
 Метрополь — старейший ресторан и кондитерское производство России, действующее в Петербурге с 1847 года.

Топоним 
 Метрополь — село в Новотроицком районе Херсонской области Украины.
 Метрополь — деревня в Новогрудском районе Гродненской области Республики Беларусь.
 Метрополь — гостиница в центре Москвы, построенная в 1899—1905 годах.
 Метрополь — гостиница в центре Риги, построенная в 1871 году.
 Метрополь — бывший отель в Вене, Австрия.

См. также 
 Апрелевский завод грампластинок («Метрополь-рекорд»)
 Лилль-Метрополь
 Метрополис
 Метрополия